Molekulska formula -{C7H10N2O2S}- se može odnositi na:

 Karbimazol
 Mafenid